Maniac (single van Michael Sembello), een lied uit 1983 van de Amerikaanse singer-songwriter Michael Sembello
 Maniac (single van Adlicious), een lied uit 2011 van de Nederlandse popgroep Adlicious